Ander woord voor verslaggever
 Brandpunt Reporter - onderzoeksjournalistiek televisieprogramma van de KRO
 Reporter (tijdschrift), tijdschrift in Luxemburg
 The V Reporter - backstage reporters van het televisieprogramma The voice of Holland